Vetriolo ima više značenja:
 Vetriolo (Trento)
 Vetriolo (Viterbo)